Но́ва-Заго́ра () — община в Болгарии. Входит в состав Сливенской области.

Население составляет 43 682 человека (на 15 августа 2008 года).

Административно-территориальное деление 
Площадь территории общины — 876,9 км² (2-е место по размеру территории в области).

Административно и территориально община разделена на 31 кметство.

Население проживает в 34 населённых пунктах:

Политическая ситуация 
Кмет (мэр) общины Нова-Загора — Николай Георгиев Грозев (Граждане за европейское развитие Болгарии (ГЕРБ)) по результатам выборов.

Председатель Совета общины — Пейчо Динев Пейчев.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт , 

Общины Сливенской области